Spagnoli ist der Familienname von

 Antonio Spagnoli (1849–1932), Trentiner Bildhauer
 Jerry Spagnoli (* 1956), US-amerikanischer Künstler
 Luisa Spagnoli (1877–1935), italienische Unternehmerin

Siehe auch
 Spagnolli